El término Men and Women puede hacer referencia a:

 Men and Women, álbum del grupo de música Simply Red.
 Men and Women, película de 1914.